Ряд Те́йлора — разложение функции в бесконечную сумму степенных функций. Частный случай разложения в ряд Тейлора в нулевой точке называется рядом Маклорена.

Ряд Тейлора был известен задолго до публикаций Брука Тейлора — его использовали ещё в XIV веке в Индии, а также в XVII веке Грегори и Ньютон.

Ряды Тейлора применяются при аппроксимации функции многочленами.
В частности, линеаризация уравнений происходит путём разложения в ряд Тейлора и отсечения всех членов выше первого порядка.

Обобщением понятия ряда Тейлора в функциональном анализе является ряд Фантапье.

Определение 
1. Многочленом Тейлора функции  вещественной переменной , дифференцируемой  раз в точке , называется конечная сумма
,

используемая в приближённых вычислениях, как обобщение следствия теоремы Лагранжа о среднем значении дифференцируемой функции:
 при  верно .

При записи суммы использованы обозначение  и соглашение о произведении по пустому множеству: , .

2. Рядом Тейлора в точке  функции  вещественной переменной , бесконечно дифференцируемой в окрестности точки , называется формальный степенной ряд
 с общим членом , зависящим от параметра .
Другими словами, рядом Тейлора функции  в точке  называется ряд разложения функции по положительным степеням двучлена :
.

Как указано ниже в примерах, наличия бесконечной дифференцируемости функции  в окрестности точки  не достаточно, чтобы ряд Тейлора сходился к самой функции где-либо, кроме самой точки .

3. Рядом Тейлора в точке  функции  комплексной переменной ,
удовлетворяющей в некоторой окрестности  точки  условиям Коши — Римана,
называется степенной ряд

.

В отличие от вещественного случая, из условий следует, что найдётся такое значение радиуса , что в  ряд сходится к функции .

4. В случае  ряд

называется рядом Маклорена.

Аналитическая функция 
1. Функция  вещественной переменной  называется аналитической в точке , если существуют такой радиус  и такие коэффициенты , , что  может быть представлена в виде сходящегося на интервале  степенного ряда:
,
то есть   .

Функция называется аналитической на промежутке (на множестве), если она является аналитической в каждой точке этого промежутка (множества).

2. Степенной ряд  на любом компактном подмножестве  области сходимости  допускает почленное дифференцирование любое количество раз.

Если в -ю производную функции  подставить , то получится .

Таким образом, для аналитической в точке  функции  для некоторого  всюду в  является верным представление .

Следствие. Функция  вещественной переменной  является аналитической в точке  тогда и только тогда, когда она равна своему ряду Тейлора с параметром  на некотором открытом интервале, содержащем точку .

3. Вопрос: будет ли для произвольной бесконечно дифференцируемой в точке  функции  вещественного переменного  её ряд Тейлора  сходиться к  всюду на каком-нибудь интервале , то есть представима ли  этим рядом?

Ответ: нет.
Существуют бесконечно дифференцируемые функции вещественной переменной, ряд Тейлора которых сходится, но при этом отличается от функции в любой окрестности
.

Примеры. Функции вещественной переменной ,
,

являются бесконечно дифференцируемыми в точке , причём все эти производные равны нулю.

Следовательно, ряды Тейлора всех этих функций с параметром  тождественно равны нулю.
Однако, для любого  в окрестности  точки  найдутся точки,
в которых функции отличны от .
Таким образом, эти функции не являются в точке  аналитическими.

Доказательство проведём для функции , предложенной Огюстеном Луи Коши.

Функция , является аналитической функцией комплексной переменной
для всех .

Для  очевидно, что
.

Функция  для  — это «исправленная» функция
, ,
дополненная пределами слева 
и справа  в точке .

Найдём производную функции  в точке .
По определению:
.

Поскольку для  выполняется
,
то
докажем, что для произвольного  верно .

Применение правила Лопиталя непосредственно к частям
  не приводит к результату.
Выполним замену переменной: :

.

Пусть .
Применяя правило Лопиталя  раз, в числителе получим либо (при ) константу , либо (при ) бесконечно малую :

 .

Таким образом,
 .

Найдём (для ) несколько начальных
производных функции :

 

 

 

И так далее. Во всех случаях, очевидно,
получается произведение 
на сумму целых отрицательных степеней
.
Конечная сумма
бесконечно малых является бесконечно малой.
Таким образом,
.

Вычисляя последовательно по определению (как выше) производные  в точке ,
обнаруживаем, что все производные в
точке  равны нулю.

Область сходимости ряда Тейлора 
Ряд Тейлора, являясь степенным рядом, имеет в качестве области сходимости круг (с центром в точке ) для случая комплексной переменной
и интервал (с центром в точке ) — для случая вещественной переменной.

1. Например, функция  может быть разложена в ряд Тейлора следующим образом:  (это известная формула суммы бесконечной убывающей геометрической прогрессии). Однако если функция  определена для всех действительных чисел, кроме точки , то ряд  сходится только при условии .

2. Радиус сходимости ряда Тейлора можно определить, например, по формуле Даламбера:

 .

3. Рассмотрим для примера экспоненциальную функцию . Поскольку любая производная экспоненциальной функции равна самой функции в любой точке, то радиус сходимости экспоненциальной функции равен . Значит, ряд Тейлора экспоненциальной функции сходится на всей оси  для любого параметра .

4. От параметра — точки разложения  ряда Тейлора — зависит область его сходимости.

Например, разложим в общем случае (для произвольного ) в ряд Тейлора функцию : .

Можно доказать с помощью формулы суммы геометрической прогрессии, что данный ряд, как функция аргумента , при любых значениях  (кроме ) имеет один и тот же вид.

Действительно,

 .

Область сходимости ряда может быть задана неравенством . И теперь эта область зависит от . Например, для  ряд сходится при . Для  ряд сходится при .

Формула Тейлора 
Предположим, что функция  имеет все производные до -го порядка включительно в некотором промежутке, содержащем точку . Найдем многочлен  степени не выше , значение которого в точке  равняется значению функции  в этой точке, а значения его производных до -го порядка включительно в точке  равняются значениям соответствующих производных от функции  в этой точке.

Достаточно легко доказать, что такой многочлен имеет вид , то есть это -я частичная сумма ряда Тейлора функции . Разница между функцией  и многочленом  называется остаточным членом и обозначается . Формула  называется формулой Тейлора. Остаточный член дифференцируем  раз в рассматриваемой окрестности точки . Формула Тейлора используется при доказательстве большого числа теорем в дифференциальном исчислении.
Говоря нестрого, формула Тейлора показывает поведение функции в окрестности некоторой точки.

Теорема:

Если функция  имеет  производную на отрезке с концами  и , то для произвольного положительного числа  найдётся точка , лежащая между  и , такая, что

 

Это формула Тейлора с остаточным членом в общей форме (форма Шлёмильха — Роша).

Различные формы остаточного члена 
В форме Лагранжа:
 

 Продифференцируем по  обе части формулы Тейлора  раз:
 
 (Отсюда, в частности, видно, что  — это свойство остаточного члена в любой форме.)
 По теореме Лагранжа (поскольку  соответствует условиям теоремы) существует такая точка  между  и  (то есть  не равно ни , ни ), что . Отсюда . Продифференцируем последнее тождество ещё раз по  и получим .
 Пусть остаточный член задан в виде . Тогда, во-первых, он и все его производные равны нулю в точке , во-вторых, . В конце ещё можно сделать замену переменной: . Формула выведена.

В форме Коши:
 

В интегральной форме:
 

 Методом интегрирования по частям получим 
 откуда
 

Ослабим предположения:
 Пусть функция  имеет  производную в некоторой окрестности точки  и -ю производную в самой точке , тогда:

 В асимптотической форме (форме Пеано, локальной форме):
 

 Поскольку , то предел отношения  при , стремящемся к , может быть найден по правилу Лопиталя: 
 Поскольку предел равен нулю, это значит, что остаточный член  является бесконечно малой функцией более высокого порядка, чем , при . А это и есть определение о-малого.

Критерий аналитичности функции 

Предположим, что некоторую функцию  нужно разложить в ряд Тейлора в некоторой точке . Для этого предварительно нужно убедиться, что функция является аналитической (то есть буквально разложимой) в этой точке. В противном случае получится не разложение функции в ряд Тейлора, а просто ряд Тейлора, который не равен своей функции. Причем, как можно убедиться на примере функции Коши, и функция может быть сколько угодно раз дифференцируемой в точке , и её ряд Тейлора с параметром  может быть сходящимся, но при этом ряд Тейлора может быть не равен своей функции.

Во-первых, необходимым условием аналитичности функции является сходимость ряда Тейлора в некоторой непрерывной области. Действительно, если ряд Тейлора сходится всего в одной точке, то это точка , потому что в ней ряд Тейлора сходится всегда. Но тогда ряд Тейлора равен функции  только в этой единственной точке, а значит, данная функция не будет аналитической.

Во-вторых, по формуле Тейлора в ряд Тейлора с остаточным членом может быть разложена любая (а не только аналитическая) функция, бесконечно дифференцируемая в окрестности, содержащей точку . Пусть ряд Тейлора с параметром  такой функции сходится в этой окрестности. Если существует предел каждой из двух последовательностей, то предел суммы этих последовательностей равен сумме их пределов. Тогда для всех  из окрестности  по формуле Тейлора можно записать , где  — ряд Тейлора.

Очевидно, что функция  является аналитической в точке  тогда и только тогда, если в указанной окрестности точки  существует непрерывная область  такая, что для всех  остаточный член её разложения по формуле Тейлора стремится к нулю с ростом : .

В качестве примера рассмотрим экспоненциальную функцию . Её ряд Тейлора сходится на всей оси  для любых параметров . Докажем теперь, что эта функция является аналитической во всех точках .

Остаточный член разложения этой функции в форме Лагранжа имеет вид , где  — некоторое число, заключенное между  и  (не произвольное, но и не известное). Тогда, очевидно,
 

Здесь используется, что на фиксированном промежутке экспонента ограничена некоторым числом 

Причем, как видно, предел остаточного члена равен нулю для любых  и .

Ряды Маклорена некоторых функций 
 Экспонента: 
 Натуральный логарифм («ряд Меркатора»):  для всех 
 Биномиальное разложение:  для всех  и всех комплексных  где  — обобщённые биномиальные коэффициенты.
Квадратный корень:  для всех 
 Обратный квадратный корень:  для всех 
 :
  для всех 
  для всех 
  для всех 
 Конечный геометрический ряд:  для всех 
 Тригонометрические функции:
 Синус: 
 Косинус: 
 Тангенс:  для всех  где  — числа Бернулли.
 Котангенс:  для всех  где  — числа Бернулли.
 Секанс:  для всех  где  — числа Эйлера.
 Косеканс:  для всех  где  — числа Бернулли.
 Обратные тригонометрические функции:
 Арксинус:  для всех .
 Арккосинус:  для всех 
 Арктангенс:  для всех 
 Арккотангенс:  для всех 

 Гиперболические функции:
 Гиперболический синус: 
 Гиперболический косинус: 
 Гиперболический тангенс:  для всех 
 Гиперболический котангенс:  для всех 
 Гиперболический секанс:  для всех 
 Гиперболический косеканс:  для всех 

 Обратные гиперболические функции:
 Гиперболический ареасинус:  для всех 
 Гиперболический ареатангенс:  для всех

Формула Тейлора для функции двух переменных 
Пусть функция  имеет непрерывные производные до -го порядка включительно в некоторой окрестности точки .
Введём дифференциальный оператор

 .

Тогда разложение (формула Тейлора) функции  по степеням  для  в окрестности точки  будет иметь вид

 

где  — остаточный член в форме Лагранжа:

 

Следует иметь в виду, что операторы  и 
в  действуют только на функцию , но не на  и/или .

Аналогичным образом формула строится для функций любого числа переменных, меняется только число слагаемых в операторе .

В случае функции одной переменной .

Формула Тейлора многих переменных 
Для получения формулы Тейлора функции  переменных , которая в некоторой окрестности точки  имеет непрерывные производные до -го порядка включительно, введём дифференциальный оператор

 

Тогда разложение (формула Тейлора) функции по степеням  в окрестности точки  имеет вид

 

где  — остаточный член порядка .

Для функции  переменных, бесконечно дифференцируемой в некоторой окрестности точки , ряд Тейлора имеет вид:

.

В другой форме ряд Тейлора можно записать таким образом:

.

Пример разложения в ряд Маклорена функции трёх переменных 
Найдём выражение для разложения в ряд Тейлора функции трёх переменных ,  и  в окрестности точки  до второго порядка малости. Оператор  будет иметь вид
 

Разложение в ряд Тейлора запишется в виде

 

 

Учитывая, что

 

получим

 

 

Например, при ,

Примечания

Литература 
 Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Б. Х. Математический анализ, ч. 1, изд. 3, ред. А. Н. Тихонов. М.: Проспект, 2004.
 Камынин Л. И. Математический анализ. Т. 1, 2. — 2001.
 Киселёв В. Ю., Пяртли А. С., Калугина Т. Ф. Высшая математика. Первый семестр, Интерактивный компьютерный учебник.
 
 
 
 
 
 

Математический анализ
Многочлены
Ряды